Linden kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Jules Linden
 Lucien Linden

Robotskapade auktorsförkortningar